Лейтенант Шмидт:
 Лейтенант Шмидт — российский морской офицер и революционный деятель.
 «Лейтенант Шмидт» — советский эскадренный миноносец Морских сил Чёрного моря (бывший «Свирепый»).
 «Лейтенант Шмидт» — арктический ледокол, позже вспомогательный крейсер советского флота «Степан Макаров».
 «Лейтенант Шмидт» — историческое парусное судно.

См. также 
 Дети лейтенанта Шмидта